Slag bij Landshut (1757)
 Slag bij Landshut (1760)
 Slag bij Landshut (1809)